«Ландыши» — российская рок-группа формально относящаяся к стилю панк, однако, для их музыки характерен широкий стилистический диапазон: от русской авторской песни и частушки до европейского ска и индастриал. По мнению журнала Billboard, разнообразие стилей и эстетические особенности выступлений, а также тематика лирики, заслужили группе «успех одновременно и среди пролетариата, и в богемных кругах».

История 
Образована в Москве в 1998 году, участниками панк-группы «Хоспис». Первое название «Ландыши сдулись». После ухода из коллектива барабанщика Константина Щеглова, по его просьбе, группа была переименована в «Ландыши». В начальный период существования коллектив представлял собой панк-квартет, с мрачновато-иронической лирикой. Характерной с первых выступлений стала смесь пост-советского панка и поэзии абсурда. Лидеры группы: вокалист и автор текстов Денис «Афоня» Кременчугский, и гитарист Андрей «Лысый» Близнюк.

Первую известность группа получила, как разогревающая для «Наив» и «Тараканы!», но достаточно быстро стала выступать самостоятельно.

В 2000 году группа выпустила первый альбом — «Весенне-летняя коллекция». После записи и активных выступлений, группа включает в состав духовую секцию — саксофон и трубу. 

В 2004 году, по утверждениям участников, группа пережила творческий кризис, который привёл к частичной смене состава.

Летом 2005 года группу покидает один из основателей, гитарист Александр Буркин.

Весной 2012 года группа, в очередной раз, приостановила деятельность из-за творческого кризиса и разногласий между участниками.

Состав

Текущий состав 
 Денис «Афоня» Кременчугский — вокал
 Андрей Близнюк — гитара
 Никита Алешин — бас
 Елизавета Волкова — барабаны
 Артём Садовников — гитара

Бывшие участники 
 Константин Щеглов — барабаны (1998—1999)
 Александр «Кровавый Хэнк» Буркин — гитара (1998—2005)
 Алексей Лобов — барабаны (1999—2003)
 Ярослав «Ярик» Волковысский — труба (2000—2006)
 Сергей «Лужик» Лупол — саксофон (2000—2006)
 Алексей Панкратов — тромбон (2004—2005)
 Павел Герасимов — гитара (2002—2003)
 Сергей «Путин» Путий — барабаны (2003—2006)
 Дмитрий Добрый — гитара (2006—2009)
 Василий Терехов — бас-гитара (2010)
 Александр Гаврилин — гитара (2009—2012)
 Максим Боронин — гитара (2012—2021)
 Алексей Гасич — барабаны (2009—2020)
 Сергей Миланин — клавиши (2011—2022)
 Елизавета Волкова — барабаны (2021—2022)
 Артем Садовников — гитара (2021—2022)
 Антон «Рост» Серебренников — бас-гитара (2006—2010, 2019—2022)
 Валентин Тарасов — барабаны

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
  в передаче Yesterday Live

Панк-рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Ска-группы России